Kamenica heißen oder hießen folgende Orte:
 Chemnitz, ehemaliger sorbischer Name der deutschen Stadt
 Kamenica (Albanien), Gemeinde in Albanien 
 Kamenica (Bosnien und Herzegowina) Gemeinde in Bosnien und Herzegowina
 Kamenica (Slowakei), Gemeinde im Okres Sabinov, Slowakei 
 Kamenica nad Cirochou, Gemeinde im Okres Humenné, Slowakei
 Kamenica nad Hronom, Gemeinde im Okres Nové Zámky, Slowakei 
 Kamenica (Preseka), Dorf in der Gemeinde Preseka, Kroatien
 Kamenica (Kosovo), Stadt und Großgemeinde im Kosovo
 Makedonska Kamenica, Gemeinde in Mazedonien
 Nižná Kamenica, Gemeinde im Okres Košice–okolie, Slowakei
 Sremska Kamenica, Stadt in der Vojvodina in Serbien 
 Vyšná Kamenica, Gemeinde im Okres Košice–okolie, Slowakei 

Kamenica ist außerdem:
 ein Berg in Bulgarien, siehe Pirin
 ein Nebenfluss des ostslowakischen Flusses Cirocha
 der ehemalige sorbische Begriff für die Chemnitz (Fluss) in Deutschland
 eine Brauerei und der Markenname des selbsthergestellten Bieres in Plowdiw, Bulgarien

Kamenica ist der Familienname folgender Personen:
 Kasim Kamenica (* 1954), kroatischer Handballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Kamenice
 Kamienica
 Kamjenica
 Kamnitz (hier auch zur Etymologie)